skalpel – narzędzie chirurgiczne
 Skalpel – polski zespół muzyczny